Buffalo River (engl. für „Büffel-Fluss“) ist der Name folgender Flüsse:

in Australien:
 Buffalo River (Ovens River), Nebenfluss des Ovens River in Victoria

in Kanada:
 Buffalo River (Peace River), in Alberta
 Buffalo River (Großer Sklavensee), in den Nordwest-Territorien

in Südafrika:
 Buffalo River (Ostkap) oder Cwenqgcwe, fließt durch East London
 Buffalo River (Tugela), Zufluss des Tugela in KwaZulu-Natal

in den Vereinigten Staaten:
 Buffalo River (Henrys Fork), Zufluss des Snake River-Quellflusses Henrys Fork in Idaho
 Buffalo River (Red River of the North), Zufluss des Red River of the North in Minnesota
 Buffalo River (Eriesee), im Bundesstaat New York
 Buffalo River (Duck River), Zufluss des Duck River in Tennessee
 Buffalo River (Mississippi River, Mississippi), in Mississippi
 Buffalo River (Mississippi River, Wisconsin), in Wisconsin
 Buffalo River (White River) (Buffalo National River), Zufluss des White River in Arkansas

Buffalo River steht für:
 Buffalo River (Nordwest-Territorien), unincorporated area in den Nordwest-Territorien, Kanada